Санрайз Адамс (; род. 14 сентября 1982 года, Сент-Луис) — американская порноактриса.

Биография 
Родилась в Сент-Луисе, штат Миссури, и выросла в сельской местности   Восточного Техаса в городке Пиктон  с населением 90 человек, без телефона и одним транслируемым телеканалом. В 18 лет перебралась в Лос-Анджелес, где началась её карьера в порноиндустрии.

С августа 2002 года — актриса студии Vivid Entertainment. Дебютировала в порно годом ранее, 8 января, снявшись в фильме More Dirty Debutantes 186 (Эд Пауэрс).

Награды и номинации 
 2003 — Venus Award — Лучшая новая старлетка (победа)
 2004 — AVN Award — Лучшая сцена орального секса (номинация; в паре с Рэнди Спирсом)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Vivid Girls